Бурлук — название происходит от тюркских слов «бор» и «лук». Сложное двухосновное существительное «бурлук» означает «осадок грязной воды».

Казахстан 
 Бурлук — село в Айыртаусском районе Северо-Казахстанской области
 Бурлук — могильник у слияния рек Иманбурлык и Ишим в Северо-Казахстанской области

Россия 
 Бурлук — село в Котовском районе Волгоградской области

Украина 
 Бурлук — железнодорожная станция на участке Купянск — Волчанск в Харьковской области

См. также

Казахстан 
 Акан-Бурлук — село в Айыртаусском районе Северо-Казахстанской области
 Нижний Бурлук — село в Айыртаусском районе Северо-Казахстанской области

Украина

Харьковская область 
 Великий Бурлук — посёлок городского типа в Великобурлукском районе.
 Средний Бурлук — село в Великобурлукском районе.
 Малый Бурлук — село в Великобурлукском районе.
 Нижний Бурлук — село в Шевченковском районе.
 Новый Бурлук — село в Печенежском районе.
 Великий Бурлук — река в Харьковской области.
 Сухой Бурлук — река в Харьковской области.